Mozartgeige steht für:
 Mozarts Kindergeige von Andreas Ferdinand Mayr aus Salzburg
 Mozarts Salzburger Konzertvioline „Die Mittenwalderin“ von der Geigenbauerfamilie Klotz aus Mittenwald
 Mozarts Costa-Violine von Pietro Antonio dalla Costa aus Treviso
 Mozarts Viola, Werk eines unbekannten norditalienischen Meisters aus dem frühen 18. Jahrhundert